Mattias syn Teofila – arcykapłan w latach 5-4 p.n.e.
 Mattias syn Teofila – arcykapłan w latach 65-68.